

Ranglijst

Stand

Wedstrijden

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Ronde 6

Ronde 7

Ronde 8

Ronde 9

Ronde 10

Ronde 11

Ronde 12 

Nederlandse kampioenschappen badminton
Badminton in 2011
Badminton in 2012